Název Minice má více sídel:
 Minice (okres Písek), obec v okrese Písek
 Minice (Velemyšleves), část obce Velemyšleves v okrese Louny
 Minice (Kralupy nad Vltavou), část města Kralupy nad Vltavou v okrese Mělník